Караунгир — топоним в Казахстане:
 Караунгир (река) — река в Актюбинской области.
 Караунгир (археологический памятник) — поселение эпохи неолита в Туркестанской области.